Серге́й Рако́вский:
 Раковский, Сергей Дмитриевич (1899—1962) — советский геолог, первооткрыватель крупных месторождений золота. 
 Раковский, Сергей Маркович (в монашестве Серафим; род. 1967) — архимандрит Украинской православной церкви, ректор Одесской духовной семинарии.